Brukalski oder in weiblicher Form Brukalska ist der Familienname folgender Personen:

Barbara Brukalska-Sokołowska (1899–1980), polnische Architektin und Hochschullehrerin
Stanisław Brukalski (1894–1967), polnischer Architekt und Hochschullehrer